Флатов — фамилия. Известные носители:
 
 Флатов, Густав (1875—1945) — немецкий гимнаст, дважды чемпион летних Олимпийских игр 1896.